Глушковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Глушковское сельское поселение — входит в Белозерский район

Мордовия 
 Глушковское сельское поселение — входит в Кадошкинский район